Древеник се може односити на:
 Древеник (Битољ), насељено место у општини Битољ, Северна Македонија
 Древеник (Рогашка Слатина), насељено место у општини Рогашка Слатина, Словенија
 Древеник (планина), планина у Северној Македонији